Hmong pode significar:

Hmong (etnia) – uma etnia do sul da Ásia.
Língua hmong – idioma falado pelo povo hmong.
Família hmong-mien – família de idiomas da Ásia.

Desambiguação